

Anno 
 187 o 187 a.C.

Codici 
 187  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Borowiec presso Poznań in Polonia

Matematica 
 187 – numero